Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 John McEnroe (campione)
 Mats Wilander (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Gene Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1984